Liste des  spécialisés dans les chars et véhicules blindés

  Le musée des Blindés d'Ahmednagar
  Le musée des Blindés de Bovington
  Le musée des Blindés d'El Goloso
  Le  de Fort Knox, dont les blindés auraient été déplacés à Fort Benning en Géorgie pour suivre l’
  Le musée des Blindés de Koubinka
  Le musée des Blindés de Latrun (musée Yad La-Shiryon)
  Le musée des Blindés de Lešany
  Le musée des Blindés de Munster
  Le musée des Blindés de Parola
  Le musée des Blindés de Saumur (musée Général-Estienne)
  Le United States Army Ordnance Training and Heritage Center , musée plus général mais contient des véhicules blindés